Nieuwrechts kan betekenen:
 New Right, deze stroming in het Engelse taalgebied
 Nouvelle Droite, deze stroming in het Franse taalgebied
 Neue Rechte, deze stroming in het Duitse taalgebied
 Nieuw Rechts (Israël), een Israëlische politieke partij
 Nieuw Rechts (Nederland), een Nederlandse politieke partij tussen 2003 en 2007
 Congres van Nieuw Rechts, een Poolse politieke partij